Воловник — поселення в общині Кршко, Споднєпосавський регіон, Словенія.
 Воловник — будівля для утримання волів
 Воловник — той, хто розводить волів або воловий пастух, погонич.
 Воловник — прізвище, досить поширене в Україні.
 Воловники — село у Гродненській області Білорусі

Прізвище 

 Воловник Адольф Абрамович (1905—1938) — аспірант Харківського поліграфічного інституту. Обвинувачений в антирадянській діяльності, був розстріляний 10.07.1938 за ухвалою Трійки НКВС. Реабілітований у 1958 р.
 Воловник Іван Костянтинович — український радянський діяч, голова колгоспу, депутат Верховної Ради УРСР
 Воловник Йосип Абрамович (1915, Бахмут —2000) — радянський музикант — трубач та педагог; виступав у складі оркестрів Большого театру, Московської та Ленінградської (соліст, 1937-49) філармоній, викладав у Ленинграді в музичному училищі ім. М. А. Римского-Корсакова та дитячій музичній школі.
 Воловник Наталія Петрівна — українська гандболістка, яка грає за львівську «Галичанку» і збірну України.
 Воловник Петро Володимирович — засновник книжкової серії «Современная ЖЗЛ Украины»
 Воловник Семен Абрамович (1911—1942?) — викладач Херсонського педінституту (до 1941), командир артилерійської батареї, старший лейтенант, загинув на фронті
 Воловник Семен Веніамінович — український ентомолог і краєзнавець.
 Воловник Стефен М. (Stephen M. «Steve» Wolownik) (1946, Честер, Пенсильвания — 2000, Маунт Лаурел, Нью-Джерси, США) — американский музыкант, виртуоз игры на балалайке, домре, баяне и деревянных ложках, сооснователь Американской ассоциации балалайки и домры (BDDA,1978).

Примітки